Qazaqstan Respwblïkasınıñ memlekettik änuranı, het volkslied van de Republiek Kazachstan tussen 1992 en 2006.
 Meniń Qazaqstanym, het volkslied van de Republiek Kazachstan sinds 2006.